Толчинский — фамилия.

Известные носители:
 Толчинский, Александр — российский киноактёр и кинопродюсер.
 Толчинский, Анатолий Абрамович (1885—1941) — советский учёный.
 Толчинский, Борис Аркадьевич (род. 1969) — политический аналитик и писатель.
 Толчинский, Владимир Давыдович (1925—1996) — футбольный арбитр.
 Толчинский, Григорий Яковлевич (1936—1988) — советский актёр-кукловод.
 Толчинский, Сергей Александрович (род. 1995) — российский хоккеист.